Victorí Planells Lavilla (Eivissa, 1951), psiquiatre i músic, membre del grup UC
 Victorí Planells Roig (Eivissa 1910 - 1991), pianista, compositor i director de la Banda Municipal d'Eivissa